Das Juniorinneneinzel der French Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerin war Linda Nosková, die in diesem Jahr in der Damenkonkurrenz antrat.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
2022